Se også 206 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Sport 

 

06
Artikler om enkelte år